Le  Championnat du monde de rink hockey masculin s'est déroulé en 1982 à Barcelos, au Portugal.

Le Portugal remporte à cette occasion sa douzième couronne mondiale.

À la suite de cette compétition, les championnats du monde se dérouleront répartis en deux groupes mondiaux. Les douze meilleures sélections pourront participer au championnat du monde A de rink hockey masculin 1984, alors que les autres sélections devront participer au championnat du monde B de rink hockey masculin 1984.

Participants 
Les vingt-deux sélections sont réparties dans quatre groupes

Première phase

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Phase finale

Places 1 à 12 

|}

Places 13 à 22 

|}

Classement final

Liens externes 
 

1982
Rink hockey
Rink hockey 1982
1982 au Portugal
Sport en mai 1982
Compétition internationale de rink hockey au Portugal